Банда има више значења:
 Банда, група делинквената организованих ради вршења дела инкриминисаних кривичним закоником
 Банда море, море у Тихом океану
 Банда (архипелаг), архипелаг у Индонезији
 , округ у Гани, у Bono Region
 , округ у Индији, у држави Утар Прадеш
 , град у Индији, у држави Утар Прадеш
 Банда (Сантијаго дел Естеро), град у Аргентини, у покрајини Сантијаго дел Естеро
 Банда (Катанцаро), насеље у Италији, у округу Катанцаро
 Банда (Торино), насеље у Италији, у округу Торино
 Банда (Сан Мигел де Аљенде), насеље у Мексику, у општини Сан Мигел де Аљенде
 Банда (Селаја), насеље у Мексику, у општини Селаја
 Банда (Византија), војна и територијална административна јединица Византије
 , народ настањен у Централноафричкој Републици
 Банда језици, грана језика из породице убангијских језика
 , жанр музике
 Банда Ева, бразилска музичка група

Особе 
 Банда (Раџпут) (1670–1716), вођа побуне Сика у Индији
 Хејстингс Банда (1898–1997), први председник независне државе Малави
 Џојс Банда (1950–), бивша председница Малавија
 Рупија Банда, бивши државник Замбије
 Еде Банда, мађарски виолончелиста